Hans Werner Henze
Henze Boekhout